Kovács József  (Pécs, 1902–?) magyar nemzeti labdarúgó-játékvezető. Egyéb foglalkozása: MÁV igazgató. 1963-ban vonult nyugdíjba.

Pályafutása

Életpálya
Polgári foglalkozásként MÁV szakterületen tevékenykedett. 1950-ben Budapestre a Közlekedési és Postaügyi Minisztériumba (KPM) került.

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Két évig vezetett mérkőzéseket, majd szolgálati elfoglaltsága miatt sportvezetőként tevékenykedett.

Sportvezetői pályafutása  
1928-1950 között a Délnyugatmagyarországi Labdarúgó Alszövetség főtitkára. Budapestre kerülve az országos fellebbviteli bizottság elnökhelyetteseként működött, országos tanácstag volt az MLSZ-ben. Nyugdíjazást követően előbb az MLSZ elnökségének tagja, majd a Játékvezető Testület elnöke lett.

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1902-ben született személyek